A Pipin (névváltozatok: Pepin és Peppin) frank férfinév. A Karoling-dinasztia több fontos uralkodója viselte:
 Landeni Pipin (kb. 580–640) az „Idősebb”, olykor szentként említik
 Herstali Pipin (645–714) a „Középső”
 III. Pipin frank király (714–768) az „Ifjabb”, Nagy Károly apja
 Púpos Pipin (767/769–811/813) Nagy Károly fia
 Pipin itáliai király (773–810) Nagy Károly fia
 I. Pipin aquitániai király (kb. 797–838) Nagy Károly unokája, Jámbor Lajos fia
 II. Pipin aquitániai király (823–864 után) I. Pipin fia
 Pepin vermandois-i gróf, Itáliai Pipin unokája
 Alekszandr Nyikolajevics Pipin (1833–1904) orosz irodalomtörténetíró
 Robert B. Pippin (1948) amerikai filozófus

Kapcsolódó szócikkek 
 Szent Pipin
 II. Pipin (egyértelműsítő lap)
 pipinidák